Schlacht um die Taku-Forts steht für:

 Schlacht um die Taku-Forts (1858), eine erfolgreiche britisch-französische Eroberung der Taku-Forts während des zweiten Opiumkriegs 
 Schlacht um die Taku-Forts (1859), ein abgewehrter britisch-französischer Angriff durch chinesische Truppen während des zweiten Opiumkriegs
 Schlacht um die Taku-Forts (1860), eine erfolgreiche britisch-französische Eroberung der Taku-Forts während des zweiten Opiumkriegs
 Schlacht um die Taku-Forts (1900), eine erfolgreiche alliierte Eroberung der Taku-Forts während des Boxeraufstands